Gidon Ben-Jisra’el
 Gidon Patt
 Gidon Sagi